Konin (stad), stad in Polen
 Konin (district), district in Polen
 Konin (keizer), 49e keizer van Japan